Бен Генлі (* 1985) — британський автогонщик.
 Гобарт Генлі (1887—1964) — американський актор, режисер, сценарист і кінопродюсер.
 Грант Генлі (* 1991) — шотландський футболіст, захисник клубу «Норвіч Сіті».
 Джорджі Генлі (* 1995) — англійська акторка, найбільш відома за роллю Люсі Певенсі у фільмі «Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та платтяна шафа».
 Дон Генлі (* 1947) — американський кантрі-рок-музикант (автор пісень, вокаліст, барабанщик), серед численних музичних та громадських проектів якого перше місце займає група «Eagles».
 Лен Генлі (1943—2011) — північноірландський професіональний рефері зі снукеру.
 Річард Генлі (* 1957) — австралійський письменник і філософ.
 Стів Генлі (* 1959) — британський рок-музикант, бас-гітарист.
 Фредерик Генлі Сірс (1883—1964) — американський астроном, член Національної АН США.

Генлі — цивільна парафія в графстві Вустершир.
 Генлі — населений пункт в графстві Стаффордшир$ входить до складу міста Сток-он-Трент.

Генлі — населений пункт в провінції Саскачеван.

 Вільям Генлі Трофі — приз, який щорічно вручається гравцеві Хокейної ліги Онтаріо за благородство і добропорядність на льоду.
Англійські прізвища